Последний, 2-й чемпионат СССР по футболу среди женщин. Чемпионом стал «Текстильщик» из города (Раменское).

Высшая лига 
Финальный турнир победителей зон высшей лиги. Игры состоялись в Севастополе.

Самая крупная победа в высшей лиге «Нива-Олимп» (Киев) — «Виктория» (Кашира) 8:0.

Первая лига 
Финальный турнир победителей зон первой лиги. Игры состоялись в Воронеже.

Самая крупная победа в высшей лиге «Энергия» (Воронеж) — «Вологжанка» (Вологда) 9:0.

Вторая лига 
Финальный турнир победителей зон второй лиги. Игры состоялись в Москве — все три команды вышли в первую лигу. В турнире (Москва) вторых мест зон второй лиги за 4-ую путевку в первую лигу победил «Командор» (Фрязино).

Самая крупная победа в второй лиге «Калужанка» (Калуга) — «Виктория» (Брест) 12:0.

Примечания 

Женский футбол в СССР
Чемпионаты СССР в 1991 году
Футбол в СССР в 1991 году
1991 год в женском футболе